Меди́чний тури́зм в Украї́ні — один із напрямків туризму, який передбачає розвиток в'їзного туризму в Україну з метою лікування чи/та оздоровлення в медичних центрах, клініках, реабілітаційних центрах чи на різноманітних курортах в межах території України.
Пакет послуг медичного туризму, як в Україні, так і в будь-якій країні, включає в собі не лише звичні туристичні послуги (як-от бронювання готелю, купівля авіаквитків, харчування, трансфер, придбання сувенірної продукції, шопінг та екскурсії), а й послуги медичної галузі України.

В залежності від мети візиту медичного туриста — отримати якісне лікування через появу хвороб та різноманітних патологій в організмі людини чи покращити свій фізичний, моральний чи психологічний стан організму із застосуванням немедичних методів — визначається лікувальний чи оздоровчий напрям медичного туризму.
Медичний туризм в Україні має свої переваги, які приваблюють іноземних медичних туристів та недоліки, які потребують удосконання.

Топові напрямки медичного туризму в Україні

Клітинна терапія та anti age медицина 
Лікування стовбуровими клітинами - інноваційний та перспективний напрямок в медицині. Сьогодні даний метод лікування хвороб активно вивчається вченими та застосовується лікарями у практичній медицині в  деяких країнах світу, як-от в Китаї, Сполучених Штатах Америки, Японії, В’єтнамі, в Україні та ін. 
Україна є єдиною серед країн пострадянського простору, де терапія стовбуровими клітинами була дозволена на офіційному рівні, починаючи з 2003 року, і з того часу українські медики в цій сфері досягнули істотних результатів. Клітинну терапію в Україні застосовують при лікуванні таких захворювань, як цукровий діабет, цироз печінки, хвороби Альцгеймера, розсіяний склероз, дилатаційна кардіоміопатія, ДЦП, онкологічні захворювання та інші.

Крім того, вчені досліджують вплив стовбурових клітин в  anti-age медицині . Ефективність та безпечність застосування стовбурових клітин в клінічній медицині для омолодження клітин організму доведено науково . В Україні антивікова терапія є дозволеною на законодавчому рівні для застосування в медичній практиці приватними та державними установами. 

Але щодо стовбурових клітин як експериментально-наукової терапії виникають питання щодо етичності застосування окремих видів стовбурових клітин, відповідно до національних законів та релігійних канонів.

Репродуктивна медицина 
За даними Української Асоціації Медичного Туризму, майже половина пацієнтів українських репродуктивних клінік — іноземні громадяни. Репродуктивні технології активно розвиваються в Україні вже більше 30 років: в 1991 р. в Україні була проведена перша процедура IVF (екстракорпоральне запліднення). З тих пір українські вчені та науковці, застосовують сучасні технології та інновації в сфері репродуктивних технологій, як-от IVF, ICSI, ЕКЗ з використанням донорських яйцеклітин або сперми донора, лікування жіночого та чоловічого безпліддя стовбуровими клітинами. Історичний день в репродуктивній медицині України стався 5 січня 2017 року у Києві, коли 34-річна жінка народила першу в світі дитину після пронуклеарного переносу, так звана "Дитина від трьох батьків" 

За допомогою в репродуктивних технологіях та сурогатному материнстві до України медичні туристи їдуть з Європи, Північної Америки, Азії тощо.

Пластична хірургія та естетична медицина

Стоматологія

Реабілітація

Офтальмологія

Кардіологія

Особливості законодавчого регулювання медичного туризму в Україні

Розвиток медичного туризму в Україні

Підтримка держави в розвитку медичному туризму в Україні

Примітки